SASL:

 Simple Authentication and Security Layer — метод для добавления поддержки аутентификации в протоколы соединения
 SASL — язык программирования